Чемпіонат світу з баскетболу 1982 року — дев'ятий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив у Колумбії з 15 серпня по 28 серпня 1982 року.

Команди-учасниці

Попередній раунд

Група А 
Результати

Підсумкова таблиця

Група В 
Результати

Підсумкова таблиця

Група С 
Результати

Підсумкова таблиця

Кваліфікація 8-13 місця 
Результати

Підсумкова таблиця

Кваліфікація 1-7 місця 
Результати

Підсумкова таблиця

Фінальний раунд 
Матч за 3 місце
 —  119:117 (60:47, 59:70)
Фінал
 —  95:94 (47:49, 48:45)

Підсумкова таблиця 
Підсумкова таблиця турніру:

Символічна збірна турніру 
 Док Ріверс
 Драган Кічанович
 Хуан Антоніо Сан Епіфаніо
 Анатолій Мишкін
 Володимир Ткаченко

MVP  Роландо Фрейзер

Посилання 
 ФІБА 1982 
 Калі 1982 
 Чемпіонат 1982 
 Історія чемпіонатів. 1982 

Чемпіонати світу з баскетболу
1982 у баскетболі
Серпень 1982